A Fallout a Jericho című amerikai sorozat első évadának második epizódja. Első vetítésekor 11,47 millió nézőt vonzott a televíziók elé.

Ismertető 

Jericho lakosait egy Denver felől közeledő radioaktív esőfelhő fenyegeti, amely két órán belül el fogja érni a várost. Az emberek a házaikba, és a kisváros két óvóhelyére menekülnek az eső elől. Közben Emily (akinek az előző este lerobbant a kocsija) lestoppol egy rendőrautót, amelyből két jerichoi sheriff tájékoztatja a Denverben történt nukleáris robbanásról. Végül beszáll az autóba, és úgy dönt, hogy segít üzemanyagot találni az autóba a rendőröknek. Emily nem tudja, hogy a két személy valójában szökött fegyenc -akik valószínűleg a lerobbant börtönbuszból jutottak ki-, akik a két igazi rendőrt a csomagtartóba zárták. A viselkedésük, és az egyikük véletlenül feltűnő tetoválása elgondolkodtatja Emilyt.

Ahogy a városháza alatti menedék megtelik, Jake gyorsan a kórház alatti rosszabb állapotú menedék megnyitására siet, hogy még több ember kerülhessen biztonságba. Amikor kiderül, hogy a levegőtisztító nem működik, úgy dönt, hogy a városlakókat az elhagyatott sóbányába viszi. Eközben Jake bátyja, Eric Green vezetői képességeit fitogtatva próbálja meggyőzni az embereket (akik közül a legtöbben nem helyiek) Mary bárjában, hogy a menedékekbe kell menniük. Dale (aki még mindig gyászolja az Atlantában meghalt édesanyját) is menedéket keres Skylarrel, egy lánnyal, aki attól tart, hogy az ő szülei is meghaltak New York Cityben.

Robert Hawkins, aki a várost figyelmeztette a közeledő rádióaktív viharra, elárulja, hogy ő eredetileg rendőr volt a Missouri állambeli St. Louisban, és a radioaktivitással kapcsolatos tudását a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után szerezte egy tanfolyamon. A rádió megjavításakor gyenge Morzekódot észlel, amelyet lefordítva egy cetlire irkál, amit hall,  viszont láthatólag megzavarja őt, ennek ellenére, amikor Gail kérdezi a rádióval kapcsolatban, azt válaszolja, hogy nem sikerült helyrehoznia azt. Ezután Gail a férjét keresve a polgármestert az irodájában eszméletlenül fekve találja. Nem derül ki pontosan, hogy mi történt vele.

Emily két útitársával időközben megérkezik a Richmond farmra, ahol Bonnie Richmond bátyjára, Stanleyre várnak, aki kinyithatná nekik az üzemanyag tartályt. Emily hamarosan felfedezi, hogy a két rendőr valójában fegyenc, és a kocsiban található rendőrségi rádión hív segítséget. Miután egy csapat városlakót sikerült az elhagyatott sóbányába vezetnie, majd azt egy robbanással lezárnia, Jake Emily megmentésére siet, miközben a fegyencek a házból kirontva el akarják kapni Emilyt. Jake végül lelövi őket, utána pedig ő, Emily, Bonnie, és a csomagtartóból kiszabadított két igazi rendőr menedéket keresnek a farm pincéjében, mielőtt az első esőcseppek elérik a földet.

Az epizód végén Hawkins az Egyesült Államok térképe fölött egyedül áll. A térképen a következő városokat kezdi bejelölni a kezében található cetlire (a befogott morzekódok alapján) írt információkból: Denver (Colorado), Atlanta (Georgia), Philadelphia (Pennsylvania), Chicago (Illinois), San Diego (Kalifornia). Több várost is bejelöl, ezek azonban már nem látszanak pontosan.

Menedékek 

 Jericho városának két nagyobb kapacitású, fő menedéke van: az egyik 300 fő befogadására alkalmas és a városháza alatt helyezkedik el, a másik pedig a kórház alatt. Green polgármester az embereknek a pincék használatát javasolja, mivel a város menedékei nem bírják el egész Jericho népességét, amely kb. 6000 embert jelentene.
 Az elhagyatott sóbánya egy ember-vájta barlang, amely egy elfogadható alternatívaként is szóba jöhet, ha az embereknek menedékre van szükségük.

1x02